National Volleyball Association – torneo di pallavolo femminile
 National Volleyball Association – torneo di pallavolo maschile